Antal György

 Antal György (1895–1919) a magyarországi Tanácsköztársaság alatt a Vörös Őrség járási parancsnoka, szülőfalujában utcát neveztek el róla 
 Antal György (1917–2007) pécsi karnagy, a Liszt Ferenc-kórus vezetője, több zeneművészeti iskolának is irányítója
Antal György (1918–1995) a MASPED vezérigazgatója (1963–1979), a FIATA – Szállítmányozási Szövetségek Nemzetközi Föderációja – elnöke (1979–1981)
 Antal György (1929–2006) budapesti harmonikaművész
 Antal György (1929–2017) költő 
 Antal György (1961) ügyvéd, 1984-ben végzett az ELTE Jogi Karán, 1988 óta ügyvéd 
Antal György (1984) kertészmérnök, növényorvos

Hasonló nevűek
 Antal György Ákos (2005) futsalljátékos 
 Juraj Dolnozemský (1928–) magyar nevén Antal György tótkomlósi szlovák költő, a magyarországi írószövetség tagja

Jegyzetek